Somotxo ist der Kampfname von

 Natalino Leitão († 1975), Designer der Flagge Osttimors.
 José Agostinho Sequeira, osttimoresischer Politiker